В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Вайоминг ():
 округ '''Вайоминг''' — штат Западная Виргиния.
 округ '''Вайоминг''' — штат Нью-Йорк.
 округ '''Вайоминг''' — штат Пенсильвания.